Лар (,  и ; ; ) — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Лар (Айфель) () — коммуна в земле Германии Рейнланд-Пфальц.
 Лар (Графство Бентхайм) () — коммуна в земле Германии Нижняя Саксония.
 Лар (Хунсрюк) () — коммуна в земле Германии Рейнланд-Пфальц.
 Лар (Шварцвальд) () — город в земле Германии Баден-Вюртемберг.
 Лар (Штайнфурт) () — коммуна в земле Германии Северный Рейн — Вестфалия.
 Лар — город в Иране.
 Лар — деревня в Чаде.

Другое 
 Лар, Питер ван (1599—1642) — нидерландский живописец.
 Лар — другое название белорукого гиббона.
 Лары — римские домовые божества.

См. также 
 Лаар
 Лара